Wahlkreis 40 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 40
 Landtagswahlkreis 40